Батманов — фамилия.
 Батманов, Алексей Васильевич (род. 1939) — первый секретарь обкома Коми 10.1990 — 23.8.1991
Батманов, Владимир Алексеевич (1900—1980) — советский биолог, создавший оригинальное учение о методах фенологических исследований
 Батманов, Зейнудин Лукманович (1967—2015) — Герой Российской Федерации (2018).
 Батманов, Семён Михайлович (1883 — не ранее 1932) — эсер, делегат Всероссийского Учредительного собрания.
 Батманов, Юрий Олегович (род. 1977) — российский биатлонист.